Маркос Асунсан (порт. Marcos Assunção, нар. 27 липня 1976, Каєйрас) — бразильський футболіст.
 Паулу Асунсан, Паулу Асунсан да Сілва (порт. Paulo Assunção da Silva; 25 січня 1980, Варзеа-Гранді) — бразильський футболіст.
 Денер Асунсан Брас (порт. Dener Assunção Braz, нар. 28 червня 1991, Баже — пом. 28 листопада 2016, Ла-Уніон) — бразильський футболіст.